Zelinkaderes är ett släkte av djur som beskrevs av Higgins 1990. Zelinkaderes ingår i familjen Zelinkaderidae.

Zelinkaderes är enda släktet i familjen Zelinkaderidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pansarmaskar
Zelinkaderes